Pryoserne (ukrainisch ; russische Entsprechung Priosjornoje/Приозёрное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Lenine, siehe Pryoserne (Lenine)
 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Pryoserne (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Kilija, siehe Pryoserne (Kilija)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky, siehe Pryoserne (Pryluky)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Pryoserne (Henitschesk)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Pryoserne (Cherson)

uk:Приозерне